A Zimmer 483 a német Tokio Hotel együttes második albuma, mely 2007. február 23-án jelent meg Németországban.

Dalok 

Tokio Hotel-albumok